Il signore e la signora Smith (Mr. & Mrs. Smith) – film del 1941 diretto da Alfred Hitchcock
Mr. & Mrs. Smith – film del 2005 diretto da Doug Liman
Mr. & Mrs. Smith – serie televisiva del 1996